Mangels () é uma empresa com sede em São Paulo, que produz manufaturados de aço e alumínio, principalmente rodas para automóveis e cilindros para gás. 

Foi fundada no bairro da Mooca em 1928 por Max Mangels Jr. e H. Kreutzberg para produzir baldes de aço galvanizado. Seu primeiro produto de relevância foram os botijões de gás, a partir de 1938. Começou a produzir rodas na década de 1960. 

Empresa de capital aberto listada na B3 desde a década de 1970, é ainda grande exportadora. Possui quatro fábricas, São Bernardo do Campo, Guarulhos e duas em Três Corações.

Ligações externas
Página da empresa
Rodas

Empresas listadas na B3
Empresas de autopeças do Brasil